Glijmiddel (industrie)
Glijmiddel (seks)